Relativa a l'urbs
 Toponímia:
 Urbana (Itàlia), població italiana
 Urbana (Illinois), població estatunidenca
 Urbana (Iowa), població estatunidenca
 Urbana (Missouri), població estatunidenca
 Urbana (Ohio), població estatunidenca